Chepén (stad), een stad in Peru
Chepén (provincie), een provincie van Peru
Chepén (district), een district van Peru